Aggersborg (burcht), een Vikingburcht in Noord-Jutland
 Aggersborg (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Vesthimmerland
 Agersø (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Slagelse